Mesa — это свободная реализация графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом, и других спецификаций, а также набор видеодрайверов пространства пользователя для GPU AMD/ATI Radeon, Intel, Nvidia, Qualcomm.

Mesa ориентирована на обеспечение высокой производительности при работе с 3D-графикой, в том числе за счёт использования аппаратного ускорения работы с графикой, поддерживаемого графическими процессорами. Mesa, называемая также «Mesa3D», лежит в основе графического стека свободных UNIX-подобных операционных систем с открытым исходным кодом, в основном дистрибутивов GNU/Linux и дистрибутивов *BSD, так что на этих операционных системах без использования Mesa невозможно добиться работы графического интерфейса, окружения рабочего стола, современных приложений, использующих графический интерфейс, 3D-графики, в том числе игр, производительность в которых во многом зависит от развития Mesa. Поэтому для всех пользователей дистрибутивов GNU/Linux и *BSD, использующих графический интерфейс, Mesa является чрезвычайно важным компонентом их графического стека, и её регулярное обновление до самых новых версий имеет большое значение для всех пользователей свободных UNIX-подобных операционных систем.

Наиболее востребованными компонентами Mesa являются графические драйверы пространства пользователя для видеопроцессоров Intel и Radeon, которые в основном разрабатываются и финансируются компаниями Intel, AMD, Red Hat, но также и другими крупными компаниями, например, Valve из-за их заинтересованности в развитии Steam OS. Но так как в разработке программ с открытым исходным кодом может принять участие любой желающий, в разработке Mesa принимают участие все, кто заинтересован в дальнейшем развитии этого проекта, и при этом имеет возможность и желание участвовать в разработке. Например, компания Nvidia, в отличие от Intel и AMD, не способствует развитию Mesa, а вместо этого разрабатывает свой собственный проприетарный видеодрайвер с закрытым исходным кодом, включающий в себя свой собственный отдельно подключаемый видеодрайвер Linux и свои собственные реализации API OpenGL и Vulkan. Поэтому Nouveau — свободный графический драйвер с открытым исходным кодом для графических процессоров Nvidia, в отличие от драйверов для AMD/ATI Radeon и Intel GPU в основном разрабатывается усилиями сообщества и компании Red Hat, а не самого производителя графических процессоров Nvidia. Mesa реализует кросс-языковой, кросс-платформенный (в основном, для дистрибутивов BSD и GNU/Linux), стандартный API-интерфейс, нейтральный к любым поставщикам GPU, для взаимодействия с различными аппаратными драйверами для конкретных производителей GPU.

Помимо 3D-приложений, таких как, например, игры, современные менеджеры окон (X.org/Glamor или Wayland/Weston) тоже используют Vulkan/OpenGL/EGL, реализацию которых предоставляет Mesa. Поэтому это - ещё одна причина, по которой вся графика в UNIX-подобных операционных систем с открытым исходным кодом обычно проходит через Mesa.

Ранее разработка Mesa происходила на freedesktop.org, но после  состоялся переезд на GitLab.org (), где сейчас и происходит разработка. Разработка Mesa была впервые начата в августе 1993 года Брайаном Полом, который все еще активно участвует в проекте. Впоследствии Mesa была широко принята и теперь содержит многочисленные вклады различных независимых людей и представителей корпораций со всего мира, в том числе от производителей графических процессоров, входящих в Khronos Group, которые администрируют спецификации OpenGL и Vulkan. Для GNU/Linux быстрое развитие Mesa также, кроме того, частично было вызвано добровольным сбором денег на разработку.

История 
Проект был начат в августе 1993 года Брайаном Полом () как простая библиотека трёхмерной графики, реализующая OpenGL API.

Лицензия 
Лицензия Mesa считалась свободной, но в 2008 году возникли вопросы насчёт небольших частей кода, распространявшихся под лицензиями SGI Free Software License B версии 1.1 и GLX Public License — они оказались несвободными. 19 февраля 2008 года SGI объявила о выходе гораздо более простой и одобренной FSF и Khronos Group SGI Free Software License B версии 2.0, и лицензировании под ней примеры реализации OpenGL, GLX API и других расширений GLX.

Реализации API

Примечания

См. также 
 Gallium3D

Ссылки 
 Официальный сайт

Программное обеспечение с лицензией MIT
Свободные библиотеки программ
Свободное системное программное обеспечение
OpenGL
Freedesktop.org